Тропы — второй студийный, двойной альбом группы «Пелагея», выпущенный вначале в Интернете 10 декабря 2009 года, а затем в марте 2010 года — на физическом носителе; записан в 2009 году в студии «На Таганке», издатель — Концерн «Группа СОЮЗ». Помимо народного, в альбоме впервые представлен авторский песенный материал участников группы.

Об альбоме 
Альбом содержит двенадцать авторских композиций, сочиненных Павлом Дешурой и Светланой Хановой при участии Андрея Старкова, а также девять переработанных народных песен. Весь материал был записан в течение 2009 года в студии «На Таганке» (Москва). В записан использовались электро-, бас- и акустическая гитара, барабаны и баян. Присутствуют также этнические инструменты: мандолина, окарина, хакасский бубен, армянская пастушечья дудочка, джумбуш.

Выход альбома планировался на апрель 2009 года, но уложиться в сроки не удалось. Первоначально был выпущен сингл «Тропы», куда вошли четыре композиции: «Ой, да не вечер», «Босанова», «Голубушка», «Мамка». Затем 10 декабря 2009 года на официальном сайте группы состоялся Интернет-релиз двойного альбома, а в марте 2010 года в магазины поступил диск под музыкальным лейблом «Студия СОЮЗ».

Композиции 
Композиция «Гаю-гаю» создана на основе оригинальной песни «Ой, крякала сера вутица» из репертуара смоленского народного фольклорного ансамбля «Живая вода».

Рецензии 

В своем обзоре музыкальный критик Гуру Кен поставил альбому 8,5 баллов из 10 и отметил, что «Пелагея, певица от Бога, создает нежное рукотканое полотно высочайшего художественного качества, вместив в 5 минут звучания былинные распевы, божественно красивые вокализы, размышления о судьбе и покаянии». Рецензент также указал, что в альбоме нашлось влияние брит-попа, Инны Желанной, а также весьма удачный синтез народных мотивов с современным рок-звучанием.

На сайте музыкального портала Gogol.ru альбому присвоена оценка 5 из 5, который по мнению рецензента полон «разнообразием стилей в сложных композициях, невероятных экспериментах с саундом, великолепных, законченных композициях, свежем синтезе богатых тембров электро-гитар и баяна». Также отмечается, что «музыка, пронизанная гитарными эффектами, напоминает манеру исполнения легенды арт-рока — Pink Floyd. А в сочетании с волшебным вокалом Пелагеи, эти традиции приобретают невероятную красоту»,.

Газета Коммерсант писала об альбоме, что «певица [Пелагея] со вкусом может столь хладнокровно менять маски, дрейфуя от манеры Инны Желанной к группе „Мельница“, от Валерии к Валентине Пономаревой».

Список композиций 
Диск 1.

Диск 2.

Примечания

Ссылки 
 Дискография группы на официальном сайте группы
 "Тропы " на сайте Discogs
 «Тропы» на сервисе «Яндекс.Музыка»

Альбомы Пелагеи